Тутура:

Населённые пункты 
 Тутура — село в Жигаловском районе Иркутской области

Реки 
 Тутура — река в Иркутской области России.